Steinwalde ist der deutsche Name folgender Ortschaften in Ostpreußen (Woiwodschaft Ermland-Masuren):
 Krzyżany (Steinwalde, bis 1927 Krzysahnen im Landkreis Lötzen)
 Piłaki Wielkie (Steinwalde im Landkreis Angerburg)

Siehe auch:
 Steinwald
 Versteinerter Wald